Э́инген (Дунай) ( (Donau))— город в Германии, районный центр, расположен в юго-восточной части федеральной земли Баден-Вюртемберг, примерно в 23 км на юго-запад от г. Ульм и 67 км на юго-восток от г. Штутгарт.

Подчинён административному округу Тюбинген. Является крупнейшим городом и административным центром района Альб-Дунай. Население составляет 25 670 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 178,40 км². Часть официальной территории города (33,8 %) принадлежит к природоохранной зоне Биосфера Швэбише Альб.

С 1346 по 1805 годы город и его окрестности принадлежали Передней Австрии, о чём до сих пор свидетельствует Штэндехаус на рыночной площади.

География 

Эинген расположен на южной границе Среднего плоского Альба на северном берегу Дуная в месте, где в него впадает его приток Шмих. Этот небольшой приток берёт своё начало примерно в 20 км севернее Эингена в Горах Лютера, достигает черты города в районе Берках, пересекает центр города, и впадает в юго-восточных окрестностях в Дунай.

На западной окраине Эингена местность поднимается более чем на 200 метров, переходя в Эингер Альб и Штоффельберг (730 м). В этом волнообразном холмистом ландшафте, большой частью покрытому лесом, существует сеть многочисленных троп для туристических прогулок.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Баден-Вюртемберга